Manel Ollé i Albiol, (Ulldecona, 1954) escriptor i professor de secundària.
 Manel Ollé i Rodríguez, (Barcelona, 1962) escriptor, traductor i professor d'universitat.